

Жінки 
 Тіманова Віра Вікторівна (1855—1942) — російська піаністка, Герой Праці.

Чоловіки 
 Тіманов Микола Юрійович — капітан 1 рангу Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.